Бехар (, )
 Бехар, Даниэль (:en:Dan Bejar) — канадский певец.
 Бехар, Джой (род. 1942) — американский комик, сценарист, актриса.
 Бехар, Эктор (род. 1935) — перуанский социолог и революционер.

Топоним 
 Бехар — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Бехар (Баха́р; , ) — город в Иране
 Беха́р (شهرستان بهار) — одна из 8 областей (шахрестанов) иранской провинции Хамадан
 Бэр () — округ штата Техас в США
  () — община в штате Алабама, США

См. также 
 Бихар
 Беар
 Бахар
 Бежар (значения)
 Мохаммед Таги малек-ош-шоара Бехар